Ленинака́нский округ — название административно-территориальных единиц Армянской ССР в разное время:

 Ленинаканский округ (1929—1930)
 Ленинаканский округ (1952—1953)